Amerikai Egyesült Államok
Jonesboro (Arkansas)
Jonesboro (Georgia), eredetileg Jonesborough
Jonesboro (Illinois)
Jonesboro (Indiana)
Jonesboro (Louisiana)
Jonesboro (Maine)
Jonesboro (Ohio)
Jonesboro (Oregon)
Jonesborough (Tennessee)
 Egyesült Királyság
Észak-Írország
Jonesborough (Armagh)